Il singolare del torneo di tennis IPP Trophy 1989, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Gilad Bloom che ha battuto in finale Arnaud Boetsch 6-4, 6-1.

Teste di serie 

 Gilad Bloom (Campione)
 Marc Rosset (semifinali)
 Roland Stadler (secondo turno)
 Olivier Soules (quarti di finale)

 Borja Uribe-Quintana (primo turno)
 Arnaud Boetsch (finale)
 Gerardo Vacarezza (secondo turno)
 Sláva Doseděl (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

IPP Trophy 1989